Alveolado puede hacer referencia a:

 Los alveolados, grupo de protozoos.
 El alveolado, una técnica de esmaltación.
 El alveolado del pan.
 Véase también: alvéolo.